Tagavere ist der Name eines estnischen Dorfes

 in der Landgemeinde Lääne-Nigula, siehe Tagavere (Lääne-Nigula)
 in der Landgemeinde Saaremaa, siehe Tagavere (Saaremaa)